García Martín puede referirse a las siguientes personalidades:

Felipe García-Martín, botánico español.
José Luis García Martín, poeta español.
Miguel García Martín, conocido como Miché, futbolista español.